Голая:

Населенные пункты 
 Голая — до 1966 г. название села Шевченково в Кантемировском районе Воронежской области

Реки в России 
 Голая — в Волгоградской области.
 Голая — в Свердловской области; приток Кирги
 Голая — в Новосибирской области.
 Голая — в Республике Коми и Ненецком АО.
 Голая — в Свердловской области; приток Чернушки (притока Ирбита).
 Голая — в Волгоградской области, приток Куртлака.

Другое 
 Голая — небольшой вулкан, расположенный в южной части полуострова Камчатка.
 «Голая» — дебютный альбом российской группы «Градусы», а также сингл этой группы.